Ла-Гранада-де-Рио-Тинто () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Занимает площадь 44 км². Население — 242 человек (на 2021 год). Расстояние — 90 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 La Granada de Río-Tinto

Муниципалитеты Уэльвы